Příjmení Němčík, přechýleně Němčíková, nosí více osobností:

 mužský tvar
 Jaroslav Němčík (1933–?), český fotbalista a trenér
 Jindřich Němčík (* 1949), český politik

 podobná příjmení
 Július Nemčík (1909–1986), slovenský malíř

Související články 
 Němec (příjmení)
 Němeček
 Niemczyk
 Němčice
 Němčí

Česká příjmení